Ženská dvouhra MUSC Health Women's Open 2021 probíhala okolo poloviny dubna 2021. Do singlové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje s jednoletou licencí, zařazeného do kalendáře okruhu dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru a zrušení některých turnajů.

Vítězkou se stala Australanka z druhé světové stovky Astra Sharmaová, jež ve finále zdolala tuniskou turnajovou jedničku a světovou sedmadvacítku Ons Džabúrovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–5 a 6–1. Poprvé v kariéře tak přehrála členku elitní světové třicítky. Ve 25 letech získala na okruhu WTA Tour premiérový singlový titul.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

MUSC Health Women's Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021